Corigliano ist der Name folgender Orte:

 Corigliano Calabro, Ort in Kalabrien
 Corigliano d’Otranto, Ort in Apulien

Corigliano ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Corigliano († 2013), argentinischer Fußballfunktionär
 John Corigliano (* 1938), US-amerikanischer Komponist